Конкурс песни Евровидение 1990 — 35-й конкурс песни «Евровидение». Он прошел 5 мая 1990 года в городе Загреб (Югославия, ныне Хорватия) на сцене Концертного зала им. Ватрослава Лисинского.

Победителем конкурса стал известный итальянский исполнитель Тото Кутуньо с песней «Insieme: 1992» («Вместе: 1992»).

Место проведения 

Загреб () — столица и крупнейший город Хорватии. Расположен на реке Саве, притоке Дуная рядом с горным массивом Медведница.

Местом проведения конкурса был Концертный зал имени Ватрослава Лисинского после первой крупной реконструкции здания годом ранее.

Формат 
1990-й был объявлен в Европе «Годом туризма», и видео-открытки перед выступлением показывали исполнителей в разных туристических точках их стран. В этих открытках также появлялся первый талисман конкурса — Eurocat (Еврокот), созданный мультипликатором Йошко Марушичем.

Участвующие страны 

В конкурсе участвовали те же 22 страны, что и годом ранее. Отбор на Евровидение прошёл и на Мальте, отсутствующей с 1975 года. Победила Мэрироуз Маллия с песней «Our Little World of Yesterday», однако Европейский вещательный союз настоял на том, что в конкурсе не может участвовать более 22-х стран, и поэтому Мальте было отказано в возвращении.

Конкурс проходил в атмосфере перемен в Европе после падения Берлинской стены и в преддверии подписания Маастрихтского договора. Песни от Норвегии и от Австрии были посвящены первому событию, а победитель конкурса Тото Кутуньо посвятил свою песню созданию Европейского Союза.

Конкурс начался с небольшого казуса в выступлении представительниц Испании, у которых не заиграла записанная музыка, что запутало дирижёра и оркестр. Испанки разозлились и покинули сцену, но тут же вернулись, чтобы начать заново. В итоге вторая попытка оказалась удачной, и песня попала в топ-пятёрку конкурса.

На конкурс в третий и последний раз вернулся Серж Генсбур — автор песни от Люксембурга, выигравшей Евровидение в 1965 году, и песни от Монако, занявшей пятое место в 1967 году. На этот раз он написал песню для Франции, которая заняла второе место.

Вернувшиеся исполнители 
  — Кетил Стуккан (1986)
Бэк-вокалистами Тото Кутуньо были участники словенской группы «Pepel in kri», представлявшей Югославию на конкурсе 1975 года.

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Эдуардо Лейва
  — Михаэль Розакис
  — Рони Брак
  — Умит Эроглу
  — Гарри ван Хооф
  — Тьерри Дюрбе
  — Алин Эйнсуорт
  — Йон Кьедль Сельесет
  — Пит Кнутсен
  — Рами Левин
  — Хенрик Крогсгорд
  — Бела Балинт
  — Райнер Питч
  — Режис Дюпре
  — Степан Михалинец
  — Карлуш Алберту Мониж
  — Ноэл Килехан
  — Курт-Эрик Хольмквист
  — Джанни Мадонини
  — Рихард Остеррайхер
  — Станко Селак
  — Олли Ахвенлахти

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Матильде Харрин
  — Фотини Яннулату
  — Жак Оливье
  — Корхан Абай
  — Йоп ван Ос
  — Жан-Люк Бертран
  — Колин Берри
  — Аурни Снайварр
  — Сверре Кристоферсен
  — Ицхак Шимони
  — Бент Хениус
  — Мишель Штокер
  — Габи Шнелле
  — Валери Морис
  — Драго Чулина
  — Жуан Абел Фонсека
  — Эйлин Данн
  — Ян Эллерос
  — Паоло Фраджезе
  — Тилия Херольд
  — Анна Партелиду
  — Сольвейг Херлин

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1990 год в музыке